Remoncourt puede referirse a: 

 Remoncourt, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Remoncourt, comuna francesa situada en Vosgos.